Nagymihály ist der Name folgender Personen:

 Luca Nagymihály (* 1997), ungarische Tennisspielerin

Nagymihály ist der ungarische Name der slowakischen Stadt Michalovce.

Siehe auch: Mezőnagymihály